Константи́н Анато́льевич Крыло́в (18 октября 1967, Москва — 12 мая 2020, Пушкино, Московская область) — русский , , , , русский националист, редактор, журналист, общественный и политический деятель.

Биография

Происхождение 
Константин Крылов родился в Москве 18 октября 1967 года. Окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ, кафедру систематической философии.

Мать — Валентина Крылова, работала в НИИ информационных систем при ПГУ (Первом Главном Управлении) КГБ, на должности начальника лаборатории.

Профессиональная деятельность 
В 1990-е годы работал в аналитической фирме НИТКОН, созданной бывшими сотрудниками НИИ информационных систем при ПГУ (Первом Главном Управлении) КГБ.

С 2003 по 2009 год — главный редактор газеты «Спецназ России».

С 2005 по 2007 год — президент Русского общественного движения, после 2007 года — президент общественного движения «РОД-Россия».

С осени 2006 года — член ЦК Конгресса русских общин.

С 2007 года — главный редактор газеты «Русский марш».

С сентября 2007 года — главный редактор Агентства политических новостей.

С 2010 года — учредитель и главный редактор журнала «Вопросы национализма».

В 2011 году против Крылова было возбуждено уголовное дело по статье 282 в связи с его публичным выступлением на митинге «Хватит кормить Кавказ», проходившем 22 октября 2011 года на Болотной площади в Москве. Был приговорён к 120 часам исправительных работ.

В августе 2012 года учёный и писатель К. Ю. Еськов выступил с инициативой открытого письма, в котором осуждалось преследование Крылова.

Автор большого числа работ, в основном посвящённых вопросам социологии, политологии, философии и текущей политической жизни.

По результатам опроса, проведённого в 2009 году сайтом Openspace (ныне Colta.ru), в котором было отдано более 40 тысяч голосов, Крылов занял 5 место среди самых влиятельных интеллектуалов России.

Идейный вдохновитель и создатель в 2012 году незарегистрированной Национально-Демократической партии. Из-за судимости формально не мог возглавлять партию, тем не менее фактически воспринимался как глава НДП.

В октябре 2012 года избран в Координационный Совет российской оппозиции от националистов.

С января 2016 года — член «Комитета 25 января» («Общерусское национальное движение»).

20 апреля 2020 года перенёс геморрагический инсульт, был госпитализирован в Боткинскую больницу, потом его перевезли в реабилитационный центр в Подмосковье. 3 мая снова произошёл разрыв сосуда, был отправлен в реанимацию. Умер 12 мая 2020 года. Кремация состоялась 15 мая 2020 года, прах захоронен на Троекуровском кладбище 20 июня 2020 года.

Личная жизнь 

Был дважды женат. Вторая жена — Надежда Валерьевна Шалимова, с 1998 года, шеф-редактор журнала «Вопросы национализма». Две дочери от первого брака, две — от второго.

С 1992 года исповедовал зороастризм: «Я был в Узбекистане, где познакомился с местными персами, которые бежали от так называемой „исламской революции“. Прошло несколько лет, и я <…> был официально посвящён. То есть я не человек, который просто себя объявил зороастрийцем <…> На самом деле я всегда так думал. А потом уже узнал, что это зороастризм. Что ж, мне повезло».

Общественная деятельность 
С 2005 года — один из основных организаторов проведения «Русских Маршей» в Москве. В период общественных волнений в 2011 и 2012 годах Константин Крылов был одним из активных участников протестов против фальсификации результатов выборов в России. В частности, он выступал на митингах 10 и 24 декабря 2011 года в Москве, ставших на тот момент крупнейшими акциями протеста в истории Российской Федерации. В мае 2012 года Константин Крылов принимал участие в акциях протеста на Чистых прудах у памятника Абаю Кунанбаеву.

Крылов являлся сторонником введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, а также выступал за «гражданское оружие». По собственному определению, прозвучавшему в ходе обсуждения «дела Вдовина — Барсенкова» (2010), являлся «правозащитником в хорошем смысле». Выступал сторонником построения национально-демократического государства в России.

Высказывания и преследование по 282 статье 

В интервью сайту Национал-демократического альянса сказал:
На самом деле, национализм и демократия — это практически одно и то же. Сейчас важно избавить русские организации от последних оставшихся предрассудков по отношению к гражданскому обществу, демократии, свободному рынку. Авторитарные симпатии — это скорее болезнь движения, вроде ветрянки или кори, этим нужно переболеть. Но те, кто переболели, получили иммунитет на всю жизнь. Я вообще-то считаю, что самые лучшие демократы получаются из бывших фашистов.

В 2011 году против Крылова возбудили уголовное дело по статье об экстремизме из-за его выступления на московском митинге «Хватит кормить Кавказ».

На митинге «Хватит кормить Кавказ» 22 октября 2011 года произнёс следующую речь:«Когда последний раз вы покупали в магазине дешёвые и качественные чеченские товары? Кто хоть раз покупал продукцию чеченского производства? Есть такие? Нет? Нет, значит, в магазинах продукции чеченского производства. Я, честно говоря, не видел в магазинах и ингушских товаров, и дагестанских телевизоров почему-то нет. Я точно так же не вижу адыгейской электроники. И много чего я ещё не вижу. У меня есть такое подозрение, друзья мои, что они не производят там ни-че-го… Может быть, на Кавказе перепроизводство кавказцев и недопроизводство всего остального? Пора кончать с этой странной экономической моделью».Впоследствии ему назначили 120 часов исправительных работ по 282 статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Амнистирован в мае 2014 года.

По инициативе Кирилла Еськова и целого ряда «писателей-фантастов, переводчиков, издателей и просто любителей фантастики» было составлено открытое письмо-протест против суда над Крыловым, под которым подписались ряд известных людей указанных профессий вне зависимости от политических убеждений и национальной принадлежности.

Литературное творчество

Михаил Харитонов 
Вёл журнал  от имени Михаила Харитонова. В конце 2006 года Крылов в своём «Живом Журнале» в комментариях к одному из сообщений официально признал, что Михаил Юрьевич Харитонов — его псевдоним. Под этим псевдонимом был опубликован ряд фантастических и публицистических произведений. Излюбленный жанр, согласно аннотации к двухтомнику 2010 г., «ироническая фантастика с конспирологическим уклоном».

Рассказы Харитонова были рекомендованы издательству АСТ писателем Сергеем Лукьяненко, обнаружившим их в Интернете. В этот период времени авторство псевдонима было неизвестно, и о том, кто на самом деле за ним скрывается, Лукьяненко сообщили в издательстве позднее, когда первый сборник уже был подписан в печать.

Повести и рассказы Михаила Харитонова частично созданы на оригинальных сеттингах, хотя содержат многочисленные отсылки к различным произведениям мировой литературы, частично являются постмодернистскими вариациями на популярные произведения в жанре фантастики, детектива, социальной сатиры, предлагая неожиданное прочтение известных сюжетов. 

Написал совместный с Юрием Нестеренко роман в жанре альтернативной истории «Юбер аллес».

В 2013—2018 гг. создал роман «Факап», иронико-конспирологически деконструирующий «Мир Полудня» А. и Б. Стругацких. В 2016 г. также закончил первоначально замышлявшуюся как приложение к «Факапу» повесть «Рубидий», сходным образом переосмысляющую мир повести Стругацких «Понедельник начинается в субботу». «Факап» и «Рубидий» приобрели широкую популярность в интернете, при этом вызвав резкую критику со стороны части поклонников «Мира Полудня» и «Понедельника». 

С весны 2013 года писал роман-эпопею «Золотой ключ, или Похождения Буратины» (закончен первый том). Роман был номинирован на премию «Новые горизонты», опубликован первый том.

Осенью 2019 года была опубликована вторая книга (разбитая на две части) романа-эпопеи.

В 2021 году посмертно опубликованы третья часть романа-эпопеи (с некоторыми лакунами, оставшимися вследствие кончины автора) и «Claviculae» (дополнения и комментарии к роману).

В мае 2020 года посмертно была опубликована написанная в соавторстве с Кириллом Еськовым книга «Rossija (reload game)».

Юдик Шерман 
Под псевдонимом «Юдик Шерман» («Моё полное имя — Юдвиг Шерман, Солнечный Ариец…») Крыловым написаны многочисленные иронические стихотворения и прозаические миниатюры, изобилующие ненормативной лексикой и гротескно пародирующие антисемитизм как навязчивую идею и «тусовочный постмодернизм» русскоязычной литературы.

В культуре 
Под собственным именем фигурирует в романе фантаста Юрия Никитина «Скифы».

Как Михаил Харитонов фигурирует в романе Михаила Харитонова и Юрия Нестеренко «Юбер аллес», где знакомит главного героя со своею лекцией об уязвимости тоталитаризма в сравнении с демократией.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отдельные рассказы и статьи под псевдонимом «М. Ю. Харитонов» публиковались также:
 в газете «Спецназ России».
 в журнале «Полдень XXI», № 2 за 2003 год;
 в журнале «Новый Мир» № 10 за 2004 год;
 в сборнике «Фантастика-2005» изд-ва «АСТ»;
 в сборнике «Фантастика-2005» изд-ва «ЭКСМО»;
 в сборнике «Фэнтези-2005» изд-ва «ЭКСМО»;
 в сборнике «Перпендикулярный мир» из-ва «ЭКСМО»;
 в иных сборниках и журналах.

Примечания

Ссылки 
 
  — учётная запись Константина Крылова в Википедии.
 
 

Русские националисты
Общественные деятели России
Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Русские писатели XXI века
Политологи России
Выпускники МИФИ
Писатели-фантасты России
Интернет-журналисты
Участники проектов Викимедиа
Члены координационного совета российской оппозиции
Блогеры России
Умершие от инсульта
Похороненные на Троекуровском кладбище
Эссеисты России
Деятели протестного движения в России (2011—2013)
Персоналии:Зороастризм
Википедисты